Сайкина — женская форма русской фамилии Сайкин.

Известные носители 
 Сайкина, Александра Васильевна (1925—2017) — советский, российский художник.
 Сайкина, Светлана Владимировна (род. 1985) — мсмк России (лёгкая атлетика, диск).